Germania
 Murg  – comune del Baden-Württemberg
 Murg – affluente del Reno nei pressi di Murg
 Murg – affluente del Reno nei pressi di Rastatt
 Svizzera
 Murg – frazione di Quarten, Canton San Gallo
 Murg – affluente del Thur